Verschansing (schip)
 Schans (verdedigingswerk)